Финал Кубка Испании по футболу 2021/2022 стал 120-м в истории турнира. Матч был сыгран на «Монастырском стадионе» в Севилье между «Реал Бетисом» и «Валенсией». «Реал Бетис» выиграл в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4 после ничьи в дополнительное время (1:1), и завоевал свой третий в истории титул Кубка Испании.

Путь к финалу

Финал 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания 

2022
Испания
Матчи ФК «Реал Бетис»
Матчи ФК «Валенсия»
События 17 апреля
Апрель 2022 года
Спорт в Испании в 2022 году
Спортивные соревнования в Севилье